De bewoners van het land Mexico
 Lijst van bekende Mexicanen
 Chinese Mexicanen
 Ierse Mexicanen
 Mexicaanse Amerikanen
 Mexicanen in Nederland

Andere betekenissen 

 Mexicanen (dobbelspel)